Gramer ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Bühl-Gramer (* 1963), deutsche Geschichtsdidaktikerin
 Egon Gramer (1936–2014), deutscher Autor, Germanist und Pädagoge
 Markus Gramer (* 1963), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Kramer
 Cramer
 Krahmer
 Grammer